Братић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Александар Братић (1972), бивши српски и босанскохерцеговачки фудбалер
 Благоје Братић (1946—2008), југословенски фудбалер и фудбалски тренер
 Весна Братић (1977), црногорски политичар
 Драгомир Братић (1977), српски клавирски педагог
 Јован Братић (1974), српски стрип цртач, сценариста и писац поезије
 Мирко Братић (1941), српски књижевник
 Младен Братић (1933—1991), генерал-мајор Југословенске народне армије
 Радивоје Братић (1952), српски политичар
 Радослав Братић (1948—2016), српски књижевник, драматург и уредник
 Саша Братић (1981), бивши српски кошаркаш
 Томо Братић (1871—1929), српски  етнограф

Референце 

Српска презимена